Автошля́х Т 0228 — автомобільний шлях територіального значення у Вінницькій області. Пролягає територією Іллінецького та Оратівського районів через Паріївку — Дашів — Оратів — Лопатинку. Загальна довжина — 16,6 км.

Маршрут 
Автошлях проходить через такі населені пункти:

Джерела 
 Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 301 Київ Про затвердження переліку автомобільних доріг загального користування державного значення 
 Гугл мепс

Т0228
Територіальні автомобільні шляхи України
Транспорт Іллінецького району
Транспорт Оратівського району
Транспорт Оратова